Габреш може да се отнася за:

 Габреш, днес Гаврос, село в дем Костур, Егейска Македония, Гърция;
 Габреш, село в Община Куманово, Република Македония.